Пчелник — село в Болгарии:
 Пчелник — в Варненской области;
 Пчелник — в Добричской области.